Eau - Notre avenir dépend du sien est un film documentaire français réalisé par Martin Peterolff, sorti en 2020.

Synopsis 
Eau - Notre avenir dépend du sien nous raconte les impacts du réchauffement climatique sur l'eau.

D’année en année, nos paysages évoluent, nos rivières se tarissent et nos villes sont submergées par les eaux. Aux Philippines, au Sénégal, au Kirghizistan et en France l'eau impacte de plus en plus nos quotidiens.

Ce film nous invite à rencontrer des agriculteurs, industriels, professionnels et usagers de l'eau qui s'adaptent au fil des jours à ces nouvelles conditions.

Fiche technique 

 Titre : Eau - Notre avenir dépend du sien
 Réalisation : Martin Peterolff
 Image : Martin Peterolff
 Pays d'origine : France
 Format image : HDV
 Genre : Cinéma documentaire
 Durée : 
 Date de sortie : 2020

Distribution 

 Avec Yan Arthus-Bertrand
 Commentaire : Daisy Sanchez

Lieux 

 Saint-Omer, France
 Saint-Louis, Sénégal
 An-Oston, Kirghizistan
 Bichkek, Kirghizistan
 Bokonbaïevo, Kirghizistan
 Manille, Philippines
 Cebu, Philippines

Notes et références

Liens externes 

Film français sorti en 2020
Film documentaire français
Climat
Film documentaire sur l'eau
Réchauffement climatique